T-Rex oder T. Rex, fälschlicherweise T Rex oder TRex geschrieben, steht für:
 T. Rex, eine englische Rockband
 T. Rex (Album), ein Album der Band T. Rex
 Tyrannosaurus, einen Dinosaurier
 .577 Tyrannosaur, ein Munitionskaliber
 Campagna T-Rex, ein dreirädriges Motorrad
 T-Rex (Film), einen amerikanischen Spielfilm aus dem Jahre 1995

Siehe auch:
 TREX

TREX